Tachiraptor admirabilis es la única especie conocida del género extinto Tachiraptor de dinosaurio terópodo que vivió a principios del período Jurásico, hace aproximadamente 200 millones de años, en el Hettangiense, en lo que es hoy Sudamérica.  Tachiraptor contribuye a un mejor entendimiento de la evolución al confirmar que la zona ecuatorial del antiguo supercontinente Pangea jugó un rol importante en el desarrollo de los primeros dinosaurios, como también ya había mostrado el descubrimiento de Laquintasaura.

Sus restos fósiles fueron encontrados por un grupo de paleontólogos de Venezuela, Brasil, Estados Unidos y Alemania, en Táchira, Venezuela. El descubrimiento fue publicado en la revista británica Royal Society Open Science el 8 de octubre de 2014 y fue llamado Tachiraptor admirabilis. Según el boletín de prensa del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), que fue la institución que organizó el trabajo, «comparte las raíces del árbol filogenético de la evolución de los dinosaurios carnívoros junto a dos especies que también habitaron el planeta hace 200 millones de años: Dilophosaurus hallado en Arizona (Estados Unidos) y Cryolophosaurus.»

Descripción
Tachiraptor era un pequeño depredador bípedo. La tibia tenía una longitud de cerca de 25 centímetros, a partir de esto se dedujo que la longitud total del animal sería de apenas 1,5 metros. Los descriptores establecieron una serie de rasgos distintivos. Uno de estos es una posible autapomorfia, una innovación evolutiva única exhibida solo por Tachiraptor. Esta pertenece al perfil, visto desde arriba, de la superficie superior de la tibia. Estas superficies generalmente tienen dos proyecciones, esquinas que salen hacia atrás, a la derecha y la izquierda. En Tachiraptor la proyección externa, del lado del peroné, tiene un borde posterior que crea un ángulo agudo con el borde externo. De esta manera se forma un punto afilado que, también de forma única, se extendía aún más atrás que la proyección interior en el lado opuesto.

Aparte de la autapomorfia, se mostró que tenía una combinación única de rasgos que por sí mismos no son únicos. La superficie inferior de la tibia era, en sección transversal, cerca de 1.5 veces más ancha que en distancia longitudinal, medida desde el frente hasta la parte posterior. En general en los dinosaurios, la zona inferior frontal de la tibia estaba cubierta por el astrágalo. Un borde en la superficie frontal marca el límite superior de esa área. En Tachiraptor este borde corre de manera oblicua en un ángulo de unos 35° al límite inferior de la tibia, cubriendo una distancia vertical de cerca de un cuarto a un tercio de la altura inferior de la tibia. En su extremo inferior, este borde se curva levemente hacia arriba, estando en este punto cerca del borde externo de la tibia, en cerca de un quinto de su anchura transversal. La tibia se extiende hacia abajo en dos protuberancias, izquierda y derecha. Al verse desde el frente, la tibia de Tachiraptor se forma una línea entre las protuberancias en un ángulo de 80° con respecto al eje vertical del hueso.

Descubrimiento e investigación
 
Desde finales de la década de 1980, se fueron descubriendo restos de dinosaurios en el estado de Táchira en un corte de carretera entre La Grita y Seboruco. Muchos de estos pertenecían a un pequeño herbívoro que fue descrito en 2014 como Laquintasaura. No obstante, incluidos entre los descubrimientos se encontraban algunos dientes de terópodo, indicando que debía de estar presente además un depredador. Esto se confirmó en 2011 con el hallazgo de algunos huesos de terópodos. El nombre del género se deriva del estado venezolano de Táchira, en donde fue descubierto, combinado con el término en latín para ladrón, raptor. El nombre de la especie, admirabilis, fue escogido en referencia a la Campaña Admirable de 1813, conducida por Simón Bolívar, para la cual la localidad tipo de La Grita fue de importancia estratégica.

En 2014, la especie tipo Tachiraptor admirabilis fue nombrada y descrita por Max Cardoso Langer, Ascanio D. Rincón, Jahandar Ramezani, Andrés Solórzano y Oliver Wilhelm Mischa Rauhut. La descripción se basó en dos fósiles, hallados en una capa de la Formación La Quinta que data del Hettangiense, a principios del Jurásico. Una edad de 200.72 ± 0.32 millones de años ha sido establecida con seguridad, pero debido a los límites de la datación con zirconio, una estimación mínima precisa no es posible; la edad verdadera podría ser considerablemente más reciente. Ambos fósiles son de la misma localidad, pero se asume que representan dos individuos. Uno de estos es el espécimen holotipo, IVIC-P-2867. Consiste de una tibia derecha casi completa, el hueso de la espinilla. El segundo fósil fue referido a Tachiraptor admirabilis con la idea de que solo una especie de neoterópodo de ese tamaño estaba presente en la Formación La Quinta. Este es el espécimen IVIC-P-2868, consistente de la mitad superior dañada de un isquion izquierdo, un hueso de la pelvis.

Clasificación
En el estudio en que se describió a Tachiraptor también se incluyó un análisis cladístico, estableciendo sus probables relaciones evolutivas, o filogenia, al computar un árbol evolutivo asumiendo el menor número de cambios evolutivos. Este análisis mostró que Tachiraptor era un miembro basal de Neotheropoda, el subgrupo que abarca a todos los terópodos excepto a los más primitivos. Fue por tanto situado bajo en el árbol evolutivo de los neoterópodos. Tachiraptor era parte del tallo que conduce a los Averostra, el grupo al que pertenecen todos los terópodos a partir del Jurásico Medio en adelante. Siendo un taxón hermano de los Averostra, fue descrito como un "averrostrino basal". Esto hizo al descubrimiento de Tachiraptor especialmente importante, debido a que antes de 2014, no se conocían en absoluto averrostres basales inequívocos. Tachiraptor por tanto redujo su linaje fantasma, el cual era supuesto pero sin una línea de descendientes probada, a veinticinco millones de años.

Filogenia
El siguiente cladograma se basa en el análisis más amplio de la descripción de Pendraig milnerae por Spiekman et al. 2021, donde aparece omo taxón hermano de Averostra.

Referencias

Enlaces externos 

Neotheropoda
Dinosaurios del Jurásico
Dinosaurios de América del Sur
Fauna extinta de Venezuela